World Superbike 2010 – był 23. sezonem w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 28 lutego na torze Phillip Island, natomiast zostały zakończone 3 października po 13 rundach, na portugalskim obiekcie na francuskim obiekcie w Magny-Cours.

Tytuł w klasyfikacji kierowców po raz pierwszy w karierze wywalczył Max Biaggi, którego największym konkurentem okazał Brytyjczyk Leon Haslam. Po raz pierwszy w historii serii mistrzostwo konstruktorów wpadło w ręce włoskiej stajni Aprilia, dla której był to zaledwie drugi sezon startów po długiej przerwie. Amerykanin Ben Spies zrezygnował z obrony tytułu, przechodząc do motocyklowych mistrzostw świata.

Z kalendarza wypadła runda na torze Losail w Katarze. Po raz pierwszy w historii serii jedna z rund (w tym wypadku zmagania na torze Miller Motorpark w USA) odbyła się w sobotę. Eliminacja w Wielkiej Brytanii została przeniesiona z Donington Park na Silverstone.

Lista startowa 

 Wszyscy zawodnicy korzystają z opon firmy Pirelli.

Kalendarz oraz najlepsze rezultaty

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacji konstruktorów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Mistrzostwa Świata Superbike
2010 w sportach motorowych